Ваучинанго има више значења:

 Општина Ваучинанго (Пуебла), општина у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ваучинанго (Ваучинанго, Пуебла), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику